Эйбел Вулман (Abel Wolman; 10 июня 1892 г., Балтимор, Мэриленд — 22 февраля 1989 г., там же) — американский инженер и учёный, эколог, специалист в области водоподготовки и водоочистки, санитарной инженерии, разработчик метода хлорирования питьевой воды, принятого по всему миру.
Эмерит-профессор Университета Джонса Хопкинса, член НАН США.
Удостоен Национальной медали науки (1974).

Президент НАН США Франк Пресс называл его «одним из великих американцев двадцатого века», а «Baltimore Sun» в 1999 — «Мэрилендцем века» (Marylander of the Century).

Биография 
Родился в семье еврейских эмигрантов из Польши. Окончил Университет Джонса Хопкинса со степенью бакалавра (предмедицина, 1913), и следом затем открывшуюся при нём же инженерную школу, также со степенью бакалавра — в 1915 году, став одним из первых трёх её выпускников.

С 1914 по 1939 год инженер Департамента здравоохранения штата Мэриленд, шеф-инженер. Во время работы там, вместе с химиком Linn Enslow в 1918-19 годах Вулман разработал формулу хлорирования водопроводной воды, за что впоследствии был удостоен Национальной медали науки (в 1974) — она получила применение во всём мире.
В эпоху Рузвельта он занимал пост председателя комитета планирования водных ресурсов (1935-41).

С 1920 года преподавал в альма-матер и в 1937 году возглавил там кафедру санитарной инженерии, с 1962 года в отставке. В 1969 году был удостоен почётной степени от альма-матер.

Член НАН и Национальной инженерной академии США.
Член-основатель . Состоял президентом  и .

Редактор Journal of the American Water Works Association (1921-37) и Municipal Sanitation (1929-35), а также ассоциированный редактор American Journal of Public Health (1923-27).

Женат с 1919 года, сын .

Автор многих работ.

 Награды
 1948 — , высшее отличие American Public Health Association
 1960 —  Фонда Ласкера
 1967 — Премия Уильяма Проктера за научные достижения, Sigma Xi
 1974 — Национальная научная медаль, США
 1976 — Премия Тайлера
 1986 —  Американского геофизического союза
 1986 — , Геологическая служба США
 Медаль  ВОЗ

Литература 
 Американское общество инженеров-строителей
 Making Drinking Water Safe for the World
 http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/wolman-abel.pdf
 Abel Wolman (1892—1989): Sanitary Engineer of the World // Am J Public Health. 2011 April; 101(4): 645.

Примечания 

Выпускники Балтиморского городского колледжа
Учёные США
Инженеры США
Экологи по алфавиту
Экологи США
Члены Национальной академии наук США
Награждённые Национальной медалью науки США
Члены Национальной инженерной академии США
Выпускники Университета Джонса Хопкинса
Преподаватели университета Джонса Хопкинса
Лауреаты премии Тайлера
Лауреаты премии Уильяма Проктера за научные достижения
Награждённые медалью Роберта Хортона